Volume 1, Volume I o Volume One possono riferirsi a:

Musica 
 Volume 1 – album di Bing Crosby del 1950
 Volume I – album di Fabrizio De André del 1967
 Volume 1 – album dei Reagan Youth del 1989
 Volume One – album degli Sleep del 1991
 Volume 1 – album dei CKY del 1999
 Volume 1 – album dei 220 Volt del 2002
 Volume 1 – album di Denis Mandarino del 2003
 Vol. 1 – album di Carlo Artuffo del 2005
 Vol. 1 – album dei Bomba Estéreo del 2006
 Volume 1 – album di Billy Bragg del 2006
 Vol. 1 – album degli Hurt del 2006
 Vol. 1 – album di Church of Misery del 2007
 Volume I – album delle Queensberry del 2008
 Volume One – album dei She & Him del 2008
 Vol. 1 – album di Brunori Sas del 2009
 Vol. 1 – album dei Thegiornalisti del 2011
 Volume 1 – cofanetto dei The Bats del 2014